Fałków – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków
 Fałków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim
 Fałków – dawna gromada w powiecie koneckim w woj. kieleckim

Zobacz też 
 Fałkowo, Fałkowo (przystanek kolejowy), Fałkowice